Lorenzo Domínguez puede referirse a:

 Lorenzo Domínguez Villar (1901-1963), escultor chileno;
 Lorenzo Domínguez Pascual (1863-1926), político español - Ministro de España.

en:Lorenzo Domínguez (disambiguation)